

Musica 
 L'assedio di Calais – opera di Gaetano Donizetti del 1836

Storia 
 Assedio di Calais (1346) durante la guerra dei cent'anni
 Assedio di Calais (1436) da parte di Filippo III di Borgogna
 Assedio di Calais (1558) da parte di Francesco I di Guisa
 Assedio di Calais o Battaglia di Calais durante la Campagna di Francia